Aurinegro puede hacer referencia a:

Club Almirante Brown, club argentino de fútbol.
Club Atlético Peñarol, club uruguayo de fútbol.
Club Guaraní, club paraguayo de fútbol.
Club Deportivo Arturo Fernández Vial, club chileno de fútbol.
Club Social y Deportivo Madryn, club argentino de fútbol.
Club Olimpo, club argentino de fútbol.
Coquimbo Unido, club chileno de fútbol.
Deportivo Táchira, club venezolano de fútbol.
Santamarina de Tandil, club argentino de fútbol.
Club Social y Deportivo Dorados de Sinaloa, club mexicano de fútbol
Club Atlético Mitre(SDE) Santiago del estero - Argentina